El término ta, Ta o TA puede referirse a::

Ciencia 
Tantalio, elemento químico de número 73, metal de transición.

Letras 
ta' (ت), tercera letra del alfabeto árabe.
ṭa' (ط), decimosexta letra del alfabeto árabe.
ta, undécima letra de los silabarios japoneses (た en hiragana, タ en katakana).

Medicina 
Tensión Arterial, es la fuerza que ejerce la sangre en nuestras venas, también se le conoce como Presión Arterial.  Es una medida básica que se toma de facto ante cualquier evento de salud.
Trastorno Alimentario

Política 
Tierra Aragonesa, partido político español de ideología nacionalista aragonesa.
Tratado de Ámsterdam, normativa legal de la Unión Europea entrada en vigor en 1999.

Otros 
Terminología Anatómica (TA), estándar internacional de terminología anatómica.
Teléfono Analógico (TA), estándar de teléfonos analógicos que proviene de sus siglas en inglés (AT) Analog Telephone.

Siglas